Ягніло — населений пункт в общині Младеноваць.
 Ягніло — населений пункт в общині Владичин Хан Пчинського округу.

Див. також 
 Ягнило — село в Варненській області Болгарії.